Gieskow ist der deutsche Name von zwei Ortschaften in der Woiwodschaft Westpommern in Polen: 
 Gieskow, ehemals im Landkreis Cammin, Ort in der Gmina Kamień Pomorski; siehe: Giżkowo
 Gieskow, ehemals im Landkreis Köslin, Ort in der Gmina Świeszyno; siehe: Giezkowo